Rémi Dumoulin, né le 1er avril 1975 à Privas), est un musicien, compositeur, professeur (à l'école "Jazz à Tours") et arrangeur français de jazz. Il est surtout connu pour sa participation au groupe de zeuhl Magma et sa collaboration avec le pianiste Bruno Ruder et le batteur Billy Hart. Il est saxophoniste (ténor et soprano principalement), flûtiste et clarinettiste.

Biographie 

Influencé par des saxophonistes comme Warne Marsh, Lee Konitz, Joe Henderson, Wayne Shorter et John Coltrane, Rémi Dumoulin grandit à Orange et découvre le saxophone à l'âge de 11 ans. Après une Licence de Musicologie, il étudie au Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSM) avec entre autres Riccardo Del Fra, Daniel Humair Alain Savouret. Il a joué et enregistré avec Riccardo Del Fra, Daniel Humair, Magma, Bruno Régnier, Jean-Loup Longnon Big Band, Laurent Mignard, Denis Charolles. Il fut membre de l'ONJ de Daniel Yvinec de 2009 à 2013. En 2014 Il enregistre avec Kino Sounds (Yoann Serra, Sylvain Bardiau, Mathieu Metzger) un album inspiré de l'univers du cinéma intitulé "Virtual Crime".

En 2018, l'album "Gravitational Waves" obtient un choc Jazzman, il capture le matériau du quintet co-dirigé avec le pianiste Bruno Ruder, témoignant de la rencontre de leur univers avec celui du batteur de légende Billy Hart.

Fruit d'un travail d’une année, l’album « Zëss » de Magma (Seventh Records) sort en 2019. Rémi y signe les orchestrations enregistrées par l'Orchestre Philharmonique de Prague. Il participe au concert des cinquante ans du groupe à la Philharmonie de Paris en tant que saxophoniste et clarinettiste.

En 2019, toujours accompagné de Bruno Ruder au Fender Rhodes et du batteur Arnaud Biscay il publie « Das Rainer Trio » sur le label Neuklang. L’album est à nouveau plébiscité par Jazzman. En 2021, il enregistre "La Ligne De Démarcation", un vinyle publié un an plus tard avec toujours Bruno Ruder, son batteur maison: Pascal Le Gall, et le bassiste Frédéric Chiffoleau. L'album est composé de démarcations (mélodies faites à partir de l'harmonie de standards de jazz) écrites par Rémi. Choc Magazine en août 2022.

Vie Privée 
Rémi Dumoulin est marié depuis 2010 à la pianiste Maguelonne Martin et a 3 enfants.

Discographie 
Leader

-2022 : La Ligne de démarcation [Eddie Bongo]

-2019 : Das Rainer Trio [Neuklang / Pias]

-2018 : Gravitational Waves [Absilone Socadisc]

-2018 : The Intimate World of...Rémi DuMoulouane [Autoproduction / Sept Distribution]

-2014 : Kino Sounds – Virtual Crime [NoMadMusic]

Sideman

Avec Magma :

2019: Zëss [Seventh Records] Travail d’orchestration

2006 : Mythes & Légendes Vol.1 [ DVD Seventh Records]

Avec L'Orchestre National de Jazz de Daniel Yvinec (2009 à 2013)

Around Robert Wyatt [Bee Jazz]

Shut Up And Dance [Bee Jazz]

Piazzolla ! [Jazz Village]

The Party [Jazz Village]

Avec Jean Loup Longnon:

-2009 Encore du bop??? [Integral Jazz]

Avec Bruno Régnier

-2008 : Bruno Régnier X'tet – Suite... de danses [Yolk]

-2007 : Bruno Régnier Ciné X'tet – Sherlock Jr. [JATV Prod]

Avec Riccardo Del Fra

-2005 : Roses & Roots [Nocturne]

Références 
https://www.jazzatours.com/enseignants/remi-dumoulin

https://lelectrophone.fr/artistes/dumoulin

https://couleursjazz.fr/fr/remi-dumoulin-la-ligne-de-demarcation/

Musicien français